La temporada de huracanes en el Atlántico de 1992 fue el período anual de la formación de los ciclones tropicales. Se inició oficialmente el 1 de junio de 1992, y duró hasta el 30 de noviembre de 1992. Estas fechas convencionalmente delimitan el período de cada año cuando la mayoría de ciclones tropicales se forman en la cuenca atlántica. Sin embargo, la temporada tuvo un comienzo temprano cuando la tormenta subtropical Uno se formó en abril, fue la primera tormenta registrada en este mes hasta la temporada del 2003. La temporada tuvo un comienzo activo, pero fue más bajo al final. El total de la actividad fue inferior a la media, probablemente a causa de El Niño de 1991-1994.

La tormenta más notable de la temporada fue el Huracán Andrew, el más costoso desastre natural en la historia de Estados Unidos hasta el Huracán Katrina en la temporada 2005, y el tercer huracán de categoría 5 en tocar tierra en los Estados Unidos. La temporada también tuvo varias inusuales entradas en tierra, con los huracanes Bonnie y Charley golpeando las Azores, mientras la tormenta tropical Danielle tocaba tierra en la península de Delmarva en Virginia.


Tormentas

Tormenta Subtropical Uno 

En 1992, la temporada de huracanes del Atlántico trajo una tormenta subtropical en abril, antes del inicio oficial de la temporada. La tormenta subtropical, sin nombre, formada el 21 de abril en el suroeste del Atlántico y se disipó el 24 de abril. Esta fue, según el NHC, la primera tormenta registrada formada en abril; hasta la tormenta tropical Ana en abril del 2003.

Depresión Tropical Uno 

Una depresión tropical que se formó en el Caribe occidental el 25 de junio, y que golpeó la costa oeste de Florida. Las cantidades de precipitación superaron los .
Operativamente, este sistema fue designado como depresión tropical Dos por el Centro Nacional de Huracanes, debido a la tormenta subtropical anterior, creando un frenesí de actividad entre los medios de comunicación. El Centro Meteorológico Nacional (NMC) utiliza la designación de una depresión tropical, que puede añadirse a la confusión. La política del momento mantenía a los ciclones subtropical y tropicales en diferentes sistemas de numeración, lo que dio lugar a una segunda depresión tropical Dos más tarde, en junio, creando más confusión cuando se formó el segundo sistema.

Depresión tropical Dos

Huracán Andrew 

Una onda tropical se movió desde las costas de África el 14 de agosto, y se organizó en una depresión tropical el 16 de agosto, mientras se encontraba a mitad de camino entre las Islas de Barlovento y África. Se trasladó hacia el oeste-noroeste, y se fortaleció en la tormenta tropical Andrew el 17 de agosto. Después de alcanzar vientos de , la fuerte cizalladura del suroeste debilitó la tormenta, y el 20 de agosto, se había debilitado a una mínima tormenta con una presión de 1.015 mbar. Omitió las Antillas Menores completamente, y giró al oeste en respuesta a un sistema de altas presiones que se encontraba al norte.
La tormenta se intensificó rápidamente debido a su pequeño tamaño, y se convirtió en un huracán el 22 de agosto. Andrew se intensificó rápidamente bajo condiciones ideales para su desarrollo, y el 23 de agosto el huracán llegó a su punto máximo con vientos de . Cruzó las Bahamas con toda su intensidad, y salió ligeramente debilitado, para volver a intensificarse a un huracán Categoría 5 con vientos de  antes de tocar tierra cerca de Homestead, Florida. Se debilitó ligeramente en su viaje a lo largo del Estado, a vientos de , pero se refortaleció llegando a vientos de  sobre el golfo de México. Un frente frío hizo girar a Andrew hacia el norte, donde gradualmente se debilitó antes de golpear al oeste de Ciudad Morgan, Luisiana el 26 de agosto como un huracán Categoría 3 con vientos de . Volvió a girar hacia el noreste, y se disipó sobre Tennessee el 28 de agosto.
El huracán Andrew fue de lejos el más intenso huracán del año, y uno de los dos únicos huracanes categoría 5 en los 90 (el otro fue Mitch en 1998). El número de muertos de Andrew fue sólo 26, debido, en gran parte, a las bien ejecutadas evacuaciones. Sin embargo, causó un total de 26000 millones de dólares en daños (dólares de 1992), incluyendo 25.000 millones de dólares en el Condado de Dade (ahora Condado de Miami-Dade) en Florida, 1000 millones de dólares en Luisiana, y 250 millones en las Bahamas, convirtiéndose en el huracán más destructivo económicamente de la historia hasta que el huracán Katrina le superó en el año 2005.

Huracán Bonnie 

La tormenta que se convertiría en Bonnie se formó a partir de un Frente frío el 17 de septiembre. La Depresión Tropical Cuatro, se convirtió en tormenta tropical Bonnie en las primeras horas de la mañana del 18 de septiembre, y en un huracán en las primeras horas de la tarde del mismo día. Bonnie llegó a su pico de intensidad el 21 de septiembre cuando alcanzó la categoría 2 en la Escala de huracanes de Saffir-Simpson con vientos sostenidos de . Fuertes vientos del oeste en los niveles superiores debilitaton la tormenta el 23 de septiembre, cuando la derivaron al suroeste. Debilitada a depresión tropical se vuelve a fortalecer de nuevo el 27 de septiembre, aunque sigue siendo desorganizada. El 27, la disminución de la convección fue suficiente para que el Centro Nacional de Huracanes suspendiera las advertencias.  Se trasladó hacia el este y se rerganizadó en tormenta tropical el día 28.  Bonnie brevemente alcanzó vientos de  antes de debilitarse debido a la cizalladura vertical, mientras que pasaba por las Islas Azores. La tormenta se convirtió en extratropical el 30 de septiembre, al este de las Azores.

Bonnie afectó a las Azores pero no hubo daños. Sin embargo, un hombre murió al caerle encima una roca en la isla de São Miguel.

Huracán Charley 

Charley se formó el 21 de septiembre a unos  al suroeste de las Azores. Se fortaleció y se convirtió en la tormenta tropical Charley el día 22, y en un huracán en las primeras horas de la mañana del 23 de septiembre. El pico de intensidad de la tormenta llegó a vientos de  el 24 de septiembre, categoría 2. Charley derivó hacia el suroeste el 25 de septiembre, y luego aceleró hacia el noreste. Comenzó a debilitarse el 26 de septiembre, ya que se trasladó a aguas más frías. Y se debilitó aún más el 27 de septiembre, y ese mismo día se disipó. No hubo víctimas o daños relacionados con Charley.

Tormenta Tropical Danielle 

La tormenta que se convertiría en Danielle se formó el 18 de septiembre junto a la Costa Este de los Estado Unidos. Se convirtió en tormenta tropical el día 22 y se movió en paralelo al litoral. La tormenta tocó tierra en Maryland en la península de Delmarva y continuó hacia el noroeste donde se disipó. Danielle fue un ciclón tropical muy raro al tocar tierra en Virginia, uno de los pocos.

Hubo dos muertes atribuibles a Danielle: un veleró se hundió frente a las costas de Nueva Jersey.

Tormenta Tropical Earl 

Earl fue un sistema de Cabo Verde que salió de las costas de África el 18 de septiembre. El 27 de septiembre, el sistema se convirtió en una depresión tropical a  al norte de la Española. La tormenta se trasladó al noroeste hacia las Bahamas y permaneció estacionaria, donde comenzó a fortalecerse. Se convirtió en tormenta tropical Earl el 29 de septiembre. Se trasladó al este y llegó a su pico de intensidad de vientos de  Al final de la tarde del 1 de octubre.

No hubo víctimas o daños como consecuencia de Earl.

Huracán Frances 

Frances se formó al sur sureste de Bermudas el 18 de octubre. Frances se fortaleció en tormenta tropical el 23 de octubre, y alcanzó el máximo de intensidad el día 24 con vientos de . Se movió hacia el nordeste en aguas más frías y se debilitó sustancialmente en los siguiente dos días. Finalmente, se convirtió en extratropical el 27 de octubre.

Se declaró a un marinero como desaparecido y otro fue herido en un velero.

Otras Tormentas 

Una onda polar se formó en alta mar a la altura de los estados del Medio-Atlántico y se trasladó hasta la bahía de Chesapeake en el norte de Virginia, con un ojo característico, que fue muy pronunciada en la imagen del radar WSR-88D, y ráfagas de viento de  en Chincoteague, Virginia el 4 de enero. La NASA indicó la existencia de otra posible tormenta tropical el 16 de mayo. Se acercó a las Bermudas y en su apogeo, tenía un ojo bien desarrollado. A pesar de su organización, no fue reconocida por el NHC y no fue registrada.  Hubo un sospechoso ciclón que rápidamente se formó a mediados de septiembre en alta mar en el Atlántico Medio, formándose un ojo a medida que avanza unos pocos cientos de kilómetros en la costa de Nueva Inglaterra, antes de golpear la Isla Sable, Nueva Escocia. Uno de ellos, si no todos, podrían incluirse en la base de datos de huracanes, cuando el reanálisis de huracanes del Atlántico llega a 1992 (actualmente está completado hasta 1920).

Energía Ciclónica Acumulada (ECA) 

La tabla a la derecha muestra la Energía Ciclónica Acumulada (ECA) para cada ciclón tropical formado durante la temporada. El ECA es, a grandes rasgos, una medida de la energía del huracán multiplicado por la longitud del tiempo que existió, así como de huracanes particularmente intensos. Cuanto más tiempo dure y más intenso sea el huracán conllevará una ECA más alta. El valor de ECA sólo se calcula para sistemas tropicales de 34 nudos (39 mph, 63 km/h) o más y tormentas tropicales fuertes.

Nombres de las tormentas 
Los siguientes nombres fueron usados para nombrar las tormentas que se formaron en el Atlántico Norte en el 1992. Es la misma lista usada para la temporada de 1986. Esta lista será usada de nuevo en la temporada de 1998, salvo los nombre retirados. Los nombres que no han sido usados en esta temporada están marcados con gris.

Nombres retirados 
La Organización Meteorológica Mundial retiró un nombre en la primavera de 1993: Andrew. Fue remplazado en la temporada de 1998 por Alex.

Estadísticas de Temporada 

Esta es una tabla de las tormentas en 1992 y sus entradas en tierra, si las hubiere. Las muertes entre paréntesis son adicionales e indirectas (un ejemplo de una muerte indirecta sería un accidente de tráfico), pero que están relacionadas con la tormenta. Los daños y las muertes totales incluyen también mientras el fenómeno es tormenta extratropical o onda o borrasca.

Véase también 
Temporada de huracanes en el Atlántico
 Temporada de huracanes en el Pacífico de 1992

Referencias

Enlaces externos 
 Monthly Weather Review
 
 U.S. Rainfall information concerning 1992 tropical cyclones